BBO steht für:
 Baboo (ICAO-Code), ehemalige schweizerische Regionalfluggesellschaft
 BBO Bank Brienz Oberhasli, eine in der Region Brienz-Oberhasli verankerte Schweizer Regionalbank 
 Bereitschaftsboot Ostsee, militärischer Begriff
 Berlin Boom Orchestra, eine deutsche Ska- und Reggae-Band
 Beta-Bariumborat, eine kristalline Form von Bariumborat, die optisch doppelbrechend ist und sich durch hohe optische Nichtlinearität auszeichnet
 Bertolt-Brecht-Oberschule, Schule in Berlin

bbo steht für:
 Northern Bobo Madaré (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

Abkürzung